Almas kan syfta på följande:

 Almas, en påstådd människoliknande varelse

Geografi

Brasilien 

 Anguera (ort), Bahia, 
 Almas (kommun), Tocantins, 

Robotskapade Brasilienförgreningar